Танчароен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Танчароен, Кевин (род. 1984) — американский танцор, хореограф и кинорежиссёр.
 Танчароен, Морисса (род. 1975) — американский продюсер/сценарист, актриса, певица, танцовщица и лирик.